free () — функция стандартной библиотеки языка Си, предназначенная для освобождения ранее выделенной динамической памяти.

Описание функции 
#include <stdlib.h>

void free (void *ptr);

Назначение 

Функция принимает указатель на область, подлежащую освобождению, или NULL. Возвращаемого значения не имеет. free() не проверяет указатель на правильность, и может «освободить» невыделенную область памяти, что в некоторых реализациях может привести к необратимому повреждению кучи (). Вызов функции с NULL безопасен (проверка на NULL обязана выполняться внутри free() согласно стандарту). Для избежания повреждения кучи некоторые руководства по языку Си рекомендуют обнулять каждый освобождаемый указатель.

Область памяти, освобождённая после вызова free() может быть выделена снова, однако частый вызов malloc и free() может привести к фрагментации кучи и невозможности выделить области памяти большого объёма.

Функция объявлена в заголовочных файлах malloc.h, stdlib.h. Точное описание поведения функции приводится в стандарте ANSI C, на него же ссылается описание в стандарте POSIX.

Аргументы функции 

 ptr — указатель на область памяти, предварительно выделенную malloc, calloc, realloc функциями либо NULL.

Пример использования 
pointer = malloc(number_of_elements * sizeof(*pointer));

/* … проверка успешности выделения памяти, использование блока памяти … */

free(pointer);
pointer = NULL;

См. также 
 malloc
 calloc
 realloc
 NULL
 Си (язык программирования)
 Стандартная библиотека
 Динамическая память
 Куча

Ссылки 
 

Стандартная библиотека Си